

Astronomia 
 Cancer – nome latino della costellazione del Cancro

Biografia 
 Mattia Cancer – tipografo e stampatore napoletano del XVI secolo

Cinema 
Cancer – film del 1972 diretto da Glauber Rocha
Cáncer – cortometraggio del 2003 diretto da Paula Álvarez
Cancer – cortometraggio del 2006 diretto da Emmanuelle Schick

Musica 
 Cancer – gruppo musicale britannico
 Cancer – singolo dei Twenty One Pilots del 2016, cover del brano dei My Chemical Romance
 Cancer – album dei My Disco del 2006

Personaggi 
 Cancer – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Cancer – personaggio dei Transformers

Zoologia 
 Cancer – genere di crostacei decapodi

Altro 
 Cancer – rivista scientifica statunitense

Pagine correlate 
 Cancro

Altri progetti